Саман Годдос (; 6 сентября 1993 года, Мальмё) — шведский и иранский футболист, защитник и нападающий. Выступает за «Брентфорд» и сборную Ирана. Ранее играл за сборную Швеции.

Клубная карьера 
В 2016 году дебютировал в Аллсвенскан в составе «Эстерсунда». В дебютном сезоне забил за клуб 10 мячей. Выступление игрока вызвало интерес со стороны «Герты» и «Аякса».

В 2017 году помог своему клубу выйти в финал Кубка Швеции, забив шесть мячей в шести матчах. В финальном матче против «Норрчёпинга» забил четвёртый мяч своей команды, игра завершилась со счётом 4:1.

Карьера в сборной 
Имея иранское происхождение, мог выбирать между сборными Швеции и Ирана.

В декабре 2016 года вызван Янне Андерссоном в шведскую национальную команду на товарищеские матчи против Кот-д’Ивуара и Словакии. Дебютировал в сборной 8 января 2017 года. 12 января забил первый мяч в национальной команде.

В июне 2017 года заявил что к нему обратилась Федерация футбола Ирана и он готов принять предложение выступать за иранскую сборную.

25 августа 2017 года получил иранский паспорт, 27 августа вызван Карлушем Кейрошем в сборную Ирана для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2018 против Южной Кореи и Сирии.

Включён в состав сборной на Кубок Азии 2019. 7 января в первом матче группового этапа против Йемена отличился голом на 78 минуте игры. В итоге иранская сборная одержал победу 5:0.

14 ноября 2022 года был включён в официальную заявку сборной Ирана для участия в матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Достижения 
 «Эстерсунд»
 Обладатель Кубка Швеции: 2016/17

Личная жизнь 
Родители футболиста из города Ахваз. Разговаривает на английском, шведском и персидском языках.

Примечания 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Футболисты Ирана
Игроки сборной Ирана по футболу
Игроки ФК «Лимхамн Бункефлу»
Игроки ФК «Треллеборг»
Игроки ФК «Сюрианска»
Игроки ФК «Эстерсунд»
Игроки ФК «Амьен»
Игроки ФК «Брентфорд»